Ниже представлен список крупнейших городских агломераций мира по общему объёму пассажирского потока через все аэропорты каждой агломерации.

Самым загруженным аэропортом мира является международный аэропорт Хартсфилд-Джексон — единственная воздушная гавань Атланты, однако наибольший пассажирский поток в 2010 году зарегистрирован через агломерацию Лондона, коммерческие авиаперевозки которого обслуживают шесть гражданских аэропортов.

2010 год 
Следующий перечень составлен на основе двух списков данных авторства некоммерческой организации Airports Council International. Перечисление аэропортов выполнено в порядке убывания объёма пассажирского потока за год.

См. также 
 Список наиболее загруженных пассажирских аэропортов мира

Примечания 

Списки наиболее загруженных аэропортов